Stowe (Vermont)
 Gustav Stowe (Potsdam, 1835 - 1891), compositor i musicòleg alemany